Antilope steht für:

 Antilope, Sammelbezeichnung für mehrere Arten der Hornträger
 Antilope (Gattung), wissenschaftlicher Name der Hirschziegenantilope
 Antilope (Wappentier) in der Heraldik 
 Die rote Antilope, Roman von Henning Mankell (2000)

Antilopen steht für:
 Antilopen (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm (2013)

Siehe auch:
 Antelope